«Радио Дача» — российская радиостанция, вещающая на русском языке 24 часа в сутки. Начало вещания — 1 ноября 2006 года. Лауреат Национальной премии «Радиомания — 2015» за профессиональное мастерство и самое значительное увеличение аудитории среди музыкальных радиостанций России в сезоне 2014/15.

Вместе с радиостанциями Love Radio, «Такси FM», «Весна FM», «Восток FM», «Русский Хит» входит в состав холдинга Krutoy Media.

Интернет-станции 
Помимо основной станции, существуют две специализированные станции в Интернете:
 «Disco Дача»
 «Песня года»

Весенний концерт Радио Дача 
С 2010 года в Москве под брендом «Радио Дача» проходит весенний концерт, посвященный открытию дачного сезона.

Мнения 
Сергей Мавроди:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Krutoy Media
 LoveProduction

Радиостанции на русском языке
Коммерческие радиостанции России